Hope not Hate, grup activista contra el racisme i el feixisme
 HNH International (de l'acrònim de Henryk Nishizaki Heymann), casa discogràfica antecessora de Naxos Records, amb seu a Hong Kong
 Domini HNH (de l'acrònim d'Histidina-asparagiNa-Histidina), un dels dominis de l'endonucleasa Cas9 associada a CRISPR